«Saw Lightning» — песня американского музыканта Бека. Она была выпущена первым синглом из его четырнадцатого студийного альбома Hyperspace в 2019 году. Песня была сонаписана Беком и Фарреллом Уильямсом. На этой песне Уильямс исполняет дополнительные вокальные партии, а также играет на клавишных и ударных.

История 
Бек сказал: «Я записывал пластинку под названием Midnite Vultures и пока мы её записывали, я помню только появились the Neptunes [продюсерский дуэт Фаррелла] и я подумал: следующая моя пластинка будет с ними; и вот это произошло 20 лет спустя».

Рецензии 
Дэниел Крепс из журнала Rolling Stone написал, что песня «совмещает в себе звенящую акустическую гитару прошлых работ Бека с танцевальными, запоминающимися битами его прошлого LP — Colors».

Хит-парады

Примечания

Ссылки 

Синглы 2019 года
Песни 2019 года
Песни Бека
Песни, спродюсированные Фарреллом Уильямсом
Синглы Capitol Records
Песни, написанные Беком